Монкабрие — коммуна во Франции, департамент Ло
 Монкабрие — коммуна во Франции, департамент Тарн